Sousa kan som auktorsförkortning betyda:

 Jose Augusto de Sousa
 Mario Sousa

Robotskapade auktorsförkortningar